«Square Two» — второй сингл-альбом южнокорейской группы BLACKPINK, изданный 1 ноября 2016 года лейблами YG Entertainment и . Сингл содержит две новые композиции — «Playing with Fire» и «Stay». Авторами песен стали , R.Tee и Со Вон Джин. Живое выступление группы с новыми песнями прошло 6 ноября на программе  и 10 ноября на программе M Countdown.

Информация о сингле 
19 октября 2016 года представители лейбла YG Entertainment заявили о скором выходе нового сингла BLACKPINK. 24 октября были оглашены названия новых песен и в течение нескольких дней были выпущены фото-тизеры. 30 октября вышло видео со съёмок клипа «Stay», а 31 октября — «Playing With Fire».

Режиссёром видеоклипов «Playing with Fire» и «Stay» Хан Са Мин, известный по работе над видео «Gotta Be You» группы 2NE1 и «Sober» группы Big Bang. Клипы появились 31 октября на официальном канале группы. 4 ноября вышли видео-инструкции по танцам в клипах.

Список композиций

Позиции в чартах 

«Playing with Fire»

«Stay»

Примечания 

Сингл-альбомы Blackpink
Альбомы на корейском языке
Альбомы на английском языке